Lambi kan syfta på följande:

 Lambi (varumärke) – ett varumärke som idag ägs av mjukpapperstillverkaren Metsä Tissue
 Äldre namn på orten Lamba, Färöarna